Blistrup (plaats), plaats in Denemarken
 Blistrup (parochie), parochie in Denemarken